DeWitt County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
DeWitt County (Illinois)
DeWitt County (Texas)